Brogi ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Brogi (1850–1925), italienischer Fotograf
 Franco Brogi Taviani (* 1941), italienischer Regisseur
 Giacomo Brogi (1822–1881), italienischer Fotograf
 Giulio Brogi (1935–2019), italienischer Schauspieler
 Marco Dino Brogi (1932–2020), italienischer Erzbischof und Diplomat
 Marina Brogi (* 1967), italienische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Renato Brogi (1873–1924), italienischer Musiker

Siehe auch:

 Broggi